Dionysus in '69: film de Brian De Palma.
Dionysus: groupe britannique de Power metal.
Dionysus : album du groupe britannico-australien Dead Can Dance.
 La divinité grecque Dionysos est parfois appelé Dionysus dans certains pays.

Informatique 
 Dionysus est un moteur de recherche en local, destiné aux travaux scientifiques, et maintenu par le projet GNU. GNU Dionysus 1.3.0 est disponible depuis le .